csuvas nyelv
 csuvas nép
 Csuvasföld

 csuvas ábécé
 csuvas számírás